OCFP  peut faire référence à : 

 œuvres conçues à des fins pédagogiques, en droit français sur la propriété intellectuelle
 les Œuvres complètes de Freud / Psychanalyse, collection regroupant les œuvres complètes de Sigmund Freud, traduites en français.
 , le club de football grec Olympiakos

Notes et références